Департамент (от французского département — отделение):

 Департамент — административно-территориальная единица в ряде стран: Бенине, Боливии, Гаити, Гватемале, Гондурасе, Колумбии, Республике Конго, Никарагуа, Парагвае, Сальвадоре, Уругвае (1-й уровень); Аргентине, Габоне, Камеруне, Кот-д’Ивуаре, Нигере, Сенегале, Франции, Чаде (2-й уровень); Буркина-Фасо (3-й уровень).
 Департамент — название министерства, ведомства, либо их подразделения в некоторых государствах и страны.

См. также 

 Государственный департамент США

Литература